Línea 178 puede referirse a:

 Línea 178 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 178 de autobuses de Madrid.